Реал Асијенда има више значења:

 Реал Асијенда, Метрополис (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Реал Асијенда (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику